Doug Jones kan avse:

Doug Jones (boxare),  amerikansk boxare
Doug Jones (politiker) (född 1954), amerikansk politiker, demokrat, senator för Alabama
Doug Jones (skådespelare) (född 1960), amerikansk skådespelare